Lyperogryllacris är ett släkte av insekter. Lyperogryllacris ingår i familjen Gryllacrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lyperogryllacris